Conde da Graciosa é um título nobiliárquico criado em duas vidas por D. Maria II de Portugal, por Decreto de 12 de Junho de 1852, em favor de Fernando Afonso Geraldes de Melo de Sampaio Pereira, antes 1.º Visconde da Graciosa e depois 1.º Marquês da Graciosa.

Titulares
 Fernando Afonso Geraldes de Melo de Sampaio Pereira, 1.° Visconde, 1.° Conde e 1.° Marquês da Graciosa; 
 Fernando de Melo Geraldes de Sampaio de Bourbon, 2.º Conde e 2.º Marquês da Graciosa.

+Graciosa
+Graciosa